Die Liste der Landschaftsschutzgebiete in Essen enthält die Landschaftsschutzgebiete der kreisfreien Stadt Essen in Nordrhein-Westfalen.

Liste

Siehe auch 
 Liste der Naturschutzgebiete in Essen
 Liste von Gewässern in Essen
 Liste der Naturdenkmale in Essen

Weblinks 
 Datenquelle, Datei CDDA_v12_csv.zip, Stand Oktober 2014.
 Landschaftsplan Essen – Informationen der Stadt Essen, dort u. a.:
 Landschaftsplan Essen – Kapitel VIII zu Landschaftsschutzgebieten (PDF, 264 kB)
 Landschaftsplan Essen – Übersichtskarte der Schutzgebiete (PDF; 4,1 MB)
 Landschaftsplan im Geoportal der Stadt Essen

Essen